Wilcox County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Wilcox County (Alabama)
Wilcox County (Georgia)